Open Cascade SAS — французская сервисная компания, занимающаяся разработкой специализированного программного обеспечения для решения различных инженерных задач. Административные офисы компании Open Cascade расположены во Франции, в городах Гвианкур (фр. Guyancourt) и Лион. Производственный офис компании находится в Нижнем Новгороде.

Штат компании составляет около 150 человек, работающих во Франции и России.

Деятельность 
Open Cascade прежде всего известна как разработчик программного обеспечения с открытым исходным кодом, развиваемого и поддерживаемого компанией уже многие годы, а именно:
 Open CASCADE Technology (OCCT) — платформа для трёхмерного моделирования (CAD/CAM/CAE), визуализации и обмена данными
 SALOME — открытая интегрируемая платформа для численного моделирования, представляющая собой набор пре- и постпроцессинга (разрабатывается в сотрудничестве с компаниями-партнёрами: CEA, EDF и другими).

История 
Компания Open Cascade была создана в 2000 году на базе компании Matra Datavision.

Open Cascade входит в состав группы компаний Capgemini.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании 
 Журнал «Linux Format» № 7 (120) Июль 2009 , статья «Каскад из CAD’ов», с. 30—33
 Статья «Каскад из CAD’ов» онлайн в формате вики 

Компании Франции